Courageous puede referirse a:

 Courageous, largometraje de 2011 producido por el cinematógrafo cristiano Alex Kendrick.
 Courageous de Casting Crowns, que también aparece en la banda sonora de la película.
 Courageous, yate que ganó la Copa América en 1974 y 1977.